Тэндзику сёги () или () — настольная игра шахматного типа для двух игроков, средневековый вариант сёги на доске 16x16. Игра была создана в XV—XVI вв., на основе раннего варианта тю сёги, которые в свою очередь произошли от дай сёги. Примечателен наличием сверхмощной фигуры огненного демона, которая позволяет снимать с доски до 8 фигур противника за ход.

Правила игры 
Сбросов фигур из резерва, в отличие от классических сёги, нет.

Цель игры 
Захватить вражеского короля и принца (если принц в игре).

Фигуры 
Каждый игрок имеет набор из 78 клиновидно заточенных фигур 36 типов. В целом игроки должны запомнить 43 различных движения этих фигур. Фигуры немного различаются по размеру. От самых сильных до слабейших это :

 1 король
 1 великий генерал
 1 вице-генерал
 2 ладейных генерала
 2 слоновьих генерала
 1 свободный орёл
 1 ферзь
 2 парящих орла
 2 рогатых сокола
 2 водяных буйвола
 4 колесничих
 2 огненных демона

 1 львиный ястреб
 1 лев
 2 королевских дракона
 2 лошадиных дракона
 2 ладьи
 2 слона
 1 единорог
 1 феникс
 1 пьяный слон
 2 слепых тигра
 2 яростных леопарда
 2 золотых генерала

 2 серебряных генерала
 2 медных генерала
 2 вертикальных ходока
 2 горизонтальных ходока
 2 контрстрелки
 2 вертикальных солдата
 2 горизонтальных солдата
 2 стрелки
 2 коня
 2 железных генерала
 2 собаки
 16 пешек

Расстановка фигур 
Ниже приведена изначальная расстановка фигур и их цветовая классификация по типу ходов.

Игровой процесс

Движение и захват

Фигуры ходящие на одну клетку и фигуры ходящие на ограниченное количество клеток 
Короли, пьяные слоны, слепые тигры, яростные леопарды, золотые генералы, серебряные генералы, медные генералы, железные генералы, собаки и пешки ходят только на одно из полей вокруг себя.

Водяные буйволы, колесничие, вертикальные и горизонтальные солдаты могут ходить на одно или два поля по определённой линии. Если первое поле занято, они не могут его перепрыгнуть.

Фигуры контролирующие пространство 
Львы, львиные ястребы, вице-генералы и огненные демоны могут сделать несколько полуходов(2 или 3) за один ход. Этим полуходам не требуется образовывать линию, так что эти фигуры могут потенциально достичь любой клетки в пределах двух или трёх клеток от начальной. Такие ходы полезны для обхода препятствий. Такие фигуры также должны остановится при взятии фигуры противника.

Прыгающие фигуры 
Свободные орлы, львиные ястребы, львы, парящие орлы, рогатые соколы, тетрархи, единороги, фениксы и кони могут прыгать через другие фигуры, неважно вражеские они или свои.

Дальнобойные фигуры 
Великие генералы, вице-генералы, ладейные генералы, слоновьи генералы, свободные орлы, парящие орлы, рогатые соколы, ферзи, водяные буйволы, колесничие, огненные демоны, львиные ястребы, королевские драконы, лошадиные драконы, ладьи, слоны, вертикальные ходоки, горизонтальные ходоки, контрстрелки, вертикальные солдаты, горизонтальные солдаты и стрелки могут двигаться и бить по всей линии, ограниченные лишь границей доски и другими фигурами.

Прыгающие по линии фигуры 
Некоторые фигуры могут, двигаясь по прямой, перепрыгнуть любое число других фигур, будь то свои или вражеские. Однако такой ход обязак заканчиваться взятием фигуры противника. К прыгающим по линии фигурам относятся великий, вице, слоновий и ладейный генералы. 
Фигура может перепрыгнуть только фигуру строго меньше ранга. Ранги фигур: 
5) Король и принц 
4) Великий генерал 
3) Вице-генерал 
2) Слоновий и ладейный генерал 
1) Все остальные фигуры 
Важно заметить, что если фигура не может перепрыгнуть фигуру противника, это не значит, что она не может эту фигуру съесть (например, ладейный генерал не может перепрыгнуть съесть великого генерала, но может съесть его). Также запрещено поедание короля и принца после прыжка, но без прыжка (ходом обычной ладьи или обычного слона) можно.

Multiple captures

Другие ходы 
Священный тетрарх не может пойти на поля вокруг себя, а огненный демон 'поджигает' поля вокруг себя. Их ходы описаны ниже.

Repeated board positions

Превращение 
В тэндзику сёги фигуры из тю сёги превращаются так же как и в тю сёги, за исключением льва и ферзя, которые не превращаются в тю сёги.
Зона превращения состоит из пяти последних рядов, начиная с линии пешек оппонента. Когда фигура, которая может превратиться входит в зону превращения, или делает захват внутри этой зоны, она может превратиться в свою продвинутую версию(фигуры которые делают мультиход(вроде льва), скорее всего не могут превратиться с помощью лишь одного вхождения в зону — это чётко не определено правилами). Превращение делается простым переворотом фигуры после хода. Превращение не обязательное, но если оно произошло превратить фигуру обратно невозможно.
Король, великий генерал, вице-генерал, свободный орёл, львиный ястреб и огненный демон не превращаются.
Если фигура не может отступить или сдвинуться вбок с последнего ряда, она поймана в ловушку. Эти фигуры это пешка и стрелка. Исключения — конь и железный генерал, которые превращаются в фигуры, не имеющие ходов непревращённой фигуры, и для которых имеет смысл отклонить превращение. Скорее всего для этих фигур превращение обязательно(правило взято из тю сёги, которая является базисом тэндзику сёги).
Если фигура не превратилась, то в следующий раз она может превратиться при перезаходе в зону превращения, либо при захвате фигуры противника.

Описание ходов фигур 
В диаграмме снизу разные виды ходов обозначены следующим образом: синий цвет — ходы на определённую клетку без перепрыгивания клеток, зелёный цвет — ходы на определённую клетку с мультивзятием без прыжков, красный цвет — дальнобойные ходы, жёлтый цвет — прыгающие ходы, оранжевый цвет — прыжки по линии.

Фигуры 

Фигуры в данном разделе превращаются в фигуры, расположенные над ними. Фигуры с серым фоном находятся в игре с её начала, а с голубым появляются только с превращением.

Повторение ходов

Шах и мат

Конец игры 
Игрок который захватывает оставшегося короля или принца побеждает в игре. Пат в игре также ведёт к победе того игрока кто его ставит.
На практике до прямого захвата короля редко доходит, так как при мате игрок обычно сдаётся.
Неправильный ход также ведёт к поражению.

Фора 
Игра с игроками различного уровня игры может играться с форой, по аналогии с тю сёгами. В форовой игре, одна или несколько фигур белых будут удалены из игры, а белые будут ходить первыми. Однако, никаких исторических сведений об игре с форой для этой игры не известно, в отличие от тю сёги.

Игровая нотация

Замечания к спорным ходам фигур

Стратегия

Ценность фигур 
Согласно Ассоциации тю сёги Германии, ценность фигур такова :

Эти значения не берут в расчёт особый статус короля и принца как королевских фигур. Они также нормализованны так что пешка имеет ценность 1 чтобы избежать неточности. Дополнительно, фигуры получают силу если имеют хороший шанс превратиться (например водный буйвол, который превращается в наиболее мощную фигуру в игре), а прыгающий генерал и огненный демон имеют тенденцию потерять свою силу чем более пуста доска (поскольку не могут полностью применить свои прыгательные и сжигающие способности).

Примечания 

Варианты сёги
Настольные игры по алфавиту